

Fumetti e giocattoli 
 All-Star Comics – una serie a fumetti pubblicata negli anni quaranta da All-American Comics (AAC)
 All Star DC Comics – etichetta della DC Comics nata nel 2005
 All Star – prima serie di cinque action figure prodotte tra il 1972 e il 1975 nella linea di giocattoli Big Jim della Mattel

Imprese
 Allstar International – azienda fornitrice di equipaggiamento schermistico

Musica
 All Star – singolo degli Smash Mouth
 All-Star – rapper conosciuto anche come Cashville's Prince, rapper

Prodotti
 All Star – popolare marchio di calzature della Converse

Sport 
All-Star Game – Partita evento in diversi sport di squadra

Baseball 
 MLB All Star Game – Partita evento dell'All Star Weekend della Major League Baseball

Basket 
NBA All Star Game – Partita evento dell'All Star Weekend della National Basket Association 
All Star MVP – Premio per il Most Valuable Player all'All Star Game dell'NBA
All Star Weekend – Fine settimana evento dell'NBA
All Star Game – Partita evento della Federazione Italiana Pallacanestro (basket maschile)

Calcio 
MLS All Star Game Partita evento dell'All Star Weekend della Major League Soccer

Hockey 
NHL All Star Game – Partita evento dell'All Star Weekend della National Hockey League

Pallavolo 
All Star Game – Partita evento della Federazione Italiana Pallavolo (pallavolo maschile)
All Star Game – Partita evento della Federazione Italiana Pallavolo (pallavolo femminile)

Pagine correlate 
All Stars